Pinzón je příjmení užívané, hlavně v zemích v nichž je španělština úředním jazykem. Mezi významné nositelé tohoto příjmení patří:

 Bratři Pinzónovi, španělští mořeplavci:
 Martín Alonso Pinzón (1441? – 1493?) – kapitán lodi Pinta v první výpravě Kryštofa Kolumba.
 Francisco Martín Pinzón (1445? – 1502?) – první důstojník na lodi Pinta v první výpravě Kryštofa Kolumba.
 Vicente Yáñez Pinzón (1462? – 1514?) – kapitán na lodi Niña v první výpravě Kryštofa Kolumba.
 Daniel Chanis Pinzón (1892 – 1961) – bývalý prezident Panamy
 Luis F. Pinzón (* 1975) – kolumbijský malíř
 Pedro Miguel González Pinzón (* 1965) – panamský politik, předseda Národního shromáždění Panamy

Další významy 
 Pinzón (Buenos Aires) – osada v Argentině
 Pinzón Island – jeden z ostrovů souostroví Galapágy

Rozcestníky - příjmení
Španělská příjmení